Loko se poate referi la:

Nume de persoane 
 Patrice Loko (n. 1970), fotbalist francez
 William Loko (n. 1972), fotbalist francez

Nume de localități 
 Loko, oraș în Nigeria
 Loko, sat în Estonia

Diverse
 Loko, populație în Sierra Leone
 Loko, limbă din Sierra Leone

Nume compuse
 Port Loko, oraș în Sierra Leone

Vezi și 
 Loco